«Всё прошло хорошо» () — художественный фильм французского режиссёра Франсуа Озона, премьера которого состоялась в июле 2021 года на Каннском фестивале. Главные роли в картине сыграли Софи Марсо, Ханна Шигулла и Шарлотта Рэмплинг.

Сценарий фильма основан на романе Эммануэль Бернхайм. Центральные персонажи — две женщины (одна из них известная писательница), которые узнают, что их отец смертельно болен и хочет совершить эвтаназию.

В ролях 
 Софи Марсо — Эмманюэль, младшая дочь Андре
 Жеральдин Пелас — Паскаль, старшая дочь Андре
 Андре Дюссолье — Андре
 Шарлотта Рэмплинг — Клод, жена Андре 
 Эрик Каравака — Серж, муж Эмманюэль
 Ханна Шигулла — дама из Швейцарии

Производство 
О начале работы над фильмом стало известно в марте 2020 года. Франсуа Озон сам написал сценарий картины, съёмки начались в конце 2020 года. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в июле 2021 года, в широкий прокат во Франции фильм выйдет 22 сентября 2021 года.

Восприятие 
Российский критик Антон Долин охарактеризовал «Всё прошло хорошо» как «лучший и определенно самый зрелый» фильм Озона, отметив к тому же актёрскую игру Софи Марсо и Андре Дюссолье. По мнению Егора Беликова, это «изумительная картина, не манипулятивная и не выдавливающая из зрителя ни единой лишней слезинки».

Примечания 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 2020 года
Экранизации романов Франции
Эвтаназия в фильмах